Druga edycja międzynarodowych rozgrywek w piłce nożnej Złoty Puchar CONCACAF rozegrana w 1993 roku w USA i Meksyku.

W turnieju wzięło udział 8 drużyn podzielonych na 2 grupy:

  Honduras
  Jamajka
  Kanada
  Kostaryka
  Martynika
  Meksyk
  Panama
  USA

Pierwsza runda

Grupa A

Grupa B

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Najlepsi strzelcy 
 12 -  Zaguinho
 5 -  Luis Miguel Salvador
 4 -  Eduardo Bennet

Linki zewnętrzne 
 RSSSF.com - informacje o turnieju

Złoty Puchar CONCACAF 1993